En Pologne, Maksymilianów peut désigner :

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Maksymilianów, village de la voïvodie de Grande-Pologne.

dans la voïvodie de Łódź
 Maksymilianów, village du powiat de Poddębice,
 Maksymilianów, village du powiat de Tomaszów Mazowiecki.

dans la voïvodie de Mazovie
 Maksymilianów, village du powiat de Radom,
 Maksymilianów, village du powiat de Węgrów.

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Maksymilianów, village.